Myers kan som auktorsförkortning betyda:

 Alan A. Myers
 Charles W. Myers
 Frank Jacob Myers
 George Sprague Myers
 James Christopher Myers
 John Golding Myers (entomolog)
 Robert F. Myers

Robotskapade auktorsförkortningar